Флаг Междуре́ченского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является наряду с основным муниципальным символом — гербом — официальным символом Междуреченского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 27 июня 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1164.

Описание 
«Флаг Междуреченского муниципального района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — серебряный вилообразный крест, обременённый чёрным якорем, перевитый золотой цепью и сопровождаемый справа золотой сосной с такой же короной и корнями, а слева — хлебным снопом того же металла. В вольной части — герб Вологодской области».

Обоснование символики 
Вилообразный крест символизирует реки Шую и Сухону, у правого берега которой расположен районный центр — село Шуйское.

Якорь символизирует то, что с XIV века Шуйское стало центром речного судостроения.

Сосна и сноп символизируют природные особенности района и основной профиль занятий местного населения.

Примечания 

Флаг